Саль-д'Англь, Саль-д'Анґль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний захід від Парижа, 120 км на південний захід від Пуатьє, 39 км на захід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 440 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1080,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Саль-д'Англь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Саль-д'Англь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта